Le Aha (ou Aha Kémite, Ahah, Kemet Mariama) est une forme complexe de boxe et de lutte pratiquée dans l'Égypte antique. Selon certaines sources, il a été pratiqué exclusivement par des prêtres.

Voir aussi 

 Liste des luttes traditionnelles africaines

Lutte africaine
Jeux et sport dans l'Égypte antique
Index égyptologique